Стадион «Дружба»:

 «Дружба» — универсальный спортзал, построенный на юго-востоке территории спорткомплекса «Лужники» к Олимпийским играм 1980 года.
 «Дружба» — стадион в Йошкар-Оле.
 «Дружба» — стадион в Бахчисарае, Крым.
 «Дружба» — прежнее название стадиона «Украина» во Львове, Украина.
 «Дружба» — прежнее название стадиона «Арена Арда» в Кырджали, Болгария.